Олекса́ндрівка — село в Україні, у Межівському районі Дніпропетровської області. Населення становить 275 осіб. Орган місцевого самоврядування - Веселівська сільська рада.

Географія 
Село Олександрівка знаходиться на відстані 0,5 км від села Антонівське, за 1 км від села Веселе, за 4,5 км від смт Межова. По селу протікає пересихаючий струмок з загатою. Поруч проходять автомобільна дорога  і залізниця, станція Межова в 5 км.

Посилання 

Села Дніпропетровської області
Населені пункти Синельниківського району